Щепин-Оболенский:
 Щепин-Оболенский, Борис Дмитриевич — князь на службе у Московского князя Василия III
 Щепин-Оболенский, Дмитрий Дмитриевич (ум. 1535) — князь и воевода на службе у Московского князя Василия III
 Щепин-Оболенский, Никита Дмитриевич — князь и воевода на службе у Московского князя Василия III
 Щепин-Оболенский, Фёдор Никитич — князь и воевода на службе у Московских князей Василия III и Ивана Грозного
См. также:
 Щепины-Золотые-Оболенские
 Щепины-Серебряные-Оболенские